Формация Баруун Гоёот —  геологическое образование позднего мелового периода (маастрихтский ярус). Формация расположена в пустыне Гоби, на юге Монголии, в аймаке Умнеговь.

Раньше формация была известна, как Нижняя Нэмэгэту, так как её слои располагались под слоями формации Нэмэгэту и налегали на формацию Джадохта.  Стратотипом Баруун Гоёот является локация Хулсан, к востоку от Нэмэгэту. Формации принадлежат отложения каньона Хэрмэн-Цав 110 метров толщиной и возрастом 72-71 млн. л. н. Барун Гоёот несёт отложения эоловых дюн, созданных благодаря ветровой эрозии горных пород.

Позвоночная фауна

Ящеротазовые динозавры

Птицетазовые динозавры

Ящерицы

Млекопитающие

Примечания 

География Монголии
Геология Монголии
Умнеговь
Баруун Гоёот
Меловой период
Места палеонтологических находок в Монголии